Кипар спада у веома урбанизоване земље јужне Европе. Највећи део становништва живи у широј градској зони три велика кипарска града - Никозије, Лимасола и Ларнаке.

Градови у грчком и турском делу Кипра 
Посебна тешкоћа у разматрању градова на Кипру је подељеност острва на јужни, грчки и северни, турски део, односно на међународно признату Републику Кипар и на међународно непризнату Турску Републику Северни Кипар. Повезано са тим постоје различити пописи у оба дела државе, различито поимање градова и предграђа, а главни град државе, Никозија, живи у виду два сасвим одвојена града.

Градови и предграђа 
На Кипру положај града имају и већа предграђа значајних градова, којих има много с обзиром да градови попут Никозије, Лимасола или Ларнаке нису ширили своје границе са растом становништва током протеклих деценија. Већа предграђа спадају у највећа насеља у држави и већа су од многих градова у забаченим деловима Кипра.

Назив 

У грчком језику град се назива полис или поли ( [-{Póli}-]), док се у турском језику град назива шехир ().

Попис градова са преко 5 хиљада становника 

 Задебљаним словима су наведени градови за званичним правима
 Закошеним словима су наведена предграђа
 Ознакама ТУР и ГРЧ је направљена разлика између градова у грчком и турском делу државе
 Окрузи су дати према државном устројству Републике Кипар

Значајна градска подручја 
Највећа градска подручја на Кипру су везана за 4 велика градова у грчком делу државе. У њима живи око 70% становништва овог дела државе. То су:
 Велика Никозија - 236.000 (2009. год.)
 Велики Лимасол - 187.000 (2009. год.)
 Велика Ларнака - 84.000 (2009. год.)
 Велики Пафос - 57.000 (2009. год.)

Види још 
 Окрузи на Кипру
 Географија Кипра

Спољашње везе 
 www.ikypros.com Портал грчког дела Кипра (грч.)
 www.hri.org/Cyprus/Cyprus_Problem Списак насеља турског дела Кипра са називима из времена пре турске окупације
 www.islandofcyprus.net/cyprus_cities.htm О кипарским градовима

Кипар
Кипар